12-й розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 7 по 12 апреля 1998 года в испанском городе Талавера де ла Рейна. Чемпионом стал испанский клуб «КЛМ Талавера», обыгравший в финале российский клуб «Дина».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr
 Спорт-Экспресс — Обзор полуфинальных матчей
 Спорт-Экспресс — Обзор финала

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу